Plusieurs villes françaises possèdent une rue Jacquard : 
 
Rue Jacquard à Lyon ;
Rue Jacquard à Montpellier ;
Rue Jacquard à Nancy ;
Rue Jacquard à Paris.